Penandingan (Mulak Ulu), een plaats in Indonesië
Penandingan (Sungai Rotan), een plaats in Indonesië
Penandingan (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in Indonesië
Penandingan (Rantau Bayur), een plaats in Indonesië
Penandingan (Kinal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing